Huit navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Iris d'après la déesse grecque du même nom, ou la fleur du même nom :
l', une frégate de sixième rang de , capturée aux Américains en 1777 et renommée  puis de nouveau capturée par les Français en 1781 et renommée Iris ;
la , une frégate de cinquième rang de  lancée en 1783 ;
la , une frégate de cinquième rang de  lancée en 1807 ;
la , une frégate de sixième rang de  lancée en 1840 ;
le , un croiseur de classe Iris lancé en 1877 ;
le , un sloop-of-war de classe Acacia lancé en 1915 ;
le , un ferry acquis en 1918 pour le raid sur Zeebruges ;
le , un ferry ferroviaire transformé en transport de barge de débarquements en 1940 ;
la HMS Iris aurait dû être une corvette de  mais elle est lancée en 1941 sous le nom de  puis prêtée aux FNFL et renommée Commandant Detroyat.

Iris